

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Reiw“ beginnt.

Reiw 



Reiwa 
 Reiwald, Paul (1895–1951), deutscher Jurist und Kriminologe

Reiwe 
 Reiweger, Gerhard (* 1952), österreichischer Diplomat